Министр обороны Вьетнама () — член правительства Вьетнама, возглавляющий министерство обороны. С 8 апреля 2021 года министром обороны является Фан Ван Жанг. Ниже приводится список министров обороны, начиная с создания Демократической Республики Вьетнам в 1945 году.

Список министров обороны

Примечания

Литература